Гольдендах:

 Гольдендах, Давид Борисович (1878—1938) — российский историк, архивист, источниковед, теоретик марксизма, публиковавшийся под псевдонимом «Рязанов».
 Гольдендах, Юлий Иосифович (Осипович, 1840—?) — российский публицист и переводчик, доктор медицины, главный врач московской Александровской больницы.